2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Iłgiel – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol;
 Jezioro Iłgiel – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki;

Bibliografia